12-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 12 по 21 августа 2011 года в Анкаре (Турция) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул впервые выиграла юниорская сборная Турции.

Команды-участницы 
 Турция — команда страны-организатора;
 Италия, Сербия, Германия, Греция, Словакия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2011;
 Япония, Китай, Таиланд — по итогам чемпионата Азии среди девушек 2010;
 США, Мексика, Пуэрто-Рико — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 2010;
 Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 2010;
 Египет, Алжир — по итогам чемпионата Африки среди девушек 2011.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Турции, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 15 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На первом этапе 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. По две лучшие команды вышли в плей-офф за 1—4-е места и разыграли медали чемпионата. Оставшиеся 4 команды из групп в плей-офф определили итоговые 5—8-е места.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Игровые арены 
  Анкара.
 В волейбольном зале «Башкент» (Başkent Voleybol Salonu) прошли матчи групп А и С первого этапа, групп Е и F второго этапа и поединки плей-офф за 1-8 места. Вместимость 7600 зрителей.
 В спортивном зале «Анкара Арена» (Ankara Spor Salonu) прошли матчи групп B и D первого этапа, групп G и H второго этапа и поединки плей-офф за 9-16 места. Вместимость 10400 зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 

12 августа
 Польша — Египет 3:0 (25:13, 25:16, 26:24); Турция — Алжир 3:0 (25:8, 25:13, 25:14).

13 августа
 Польша — Алжир 3:0 (25:7, 25:13, 25:13); Турция — Египет 3:0 (25:9, 25:21, 25:20).

14 августа
 Египет — Алжир 3:1 (25:19, 25:13, 20:25, 25:18); Турция — Польша 3:0 (25:23, 25:17, 25:15).

Группа В 

12 августа
 Бразилия — Словакия 3:0 (25:13, 25:12, 25:21); Аргентина — Мексика 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).

13 августа
 Аргентина — Словакия 3:2 (23:25, 25:18, 25:23, 23:25, 15:5); Бразилия — Мексика 3:1 (25:13, 23:25, 25:14, 25:22).

14 августа
 Мексика — Словакия 3:0 (25:21, 25:18, 25:14); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:17, 25:20, 25:13).

Группа С 

12 августа
 США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:14, 25:20, 25:17); Китай — Сербия 3:0 (25:18, 25:20, 25:23).

13 августа
 Китай — Пуэрто-Рико 3:0 (25:22, 25:18, 25:11); Сербия — США 3:0 (25:21, 25:13, 26:24).

14 августа
 Сербия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:13, 25:8, 25:21); Китай — США 3:1 (24:26, 25:15, 25:21, 25:20).

Группа D 

12 августа
 Япония — Италия 3:0 (25:20, 25:20, 25:21); Германия — Таиланд 3:0 (25:18, 25:16, 25:20).

13 августа
 Италия — Таиланд 3:0 (25:20, 25:17, 27:25); Япония — Германия 3:2 (17:25, 20:25, 25:23, 25:18, 15:12).

14 августа
 Германия — Италия 3:1 (31:29, 16:25, 27:25, 25:20); Япония — Таиланд 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).

Второй групповой этап за 1—8 места

Группа Е 
А1, В2, С1, D2

16 августа
 Китай — Аргентина 3:0 (25:17, 25:19, 25:7); Турция — Германия 3:0 (25:13, 25:20, 25:13).

17 августа
 Китай — Германия 3:0 (25:23, 25:23, 25:11); Турция — Аргентина 3:0 (25:14, 25:18, 25:18).

18 августа
 Германия — Аргентина 3:0 (25:21, 25:16, 25:16); Китай — Турция 3:1 (25:21, 19:25, 26:24, 25:17).

Группа F 
А2, В1, С2, D1

16 августа
 Сербия — Бразилия 3:2 (26:28, 21:25, 25:21, 25:17, 17:15); Польша — Япония 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 25:20).

17 августа
 Сербия — Япония 3:0 (25:17, 25:12, 25:20); Бразилия — Польша 3:2 (25:17, 24:26, 27:29, 25:22, 15:7).

18 августа
 Сербия — Польша 3:1 (25:19, 24:26, 26:24, 25:21); Япония — Бразилия 3:1 (25:23, 26:24, 15:25, 25:15).

Второй групповой этап за 9—16 места

Группа G 
А3, В4, С3, D4

16 августа
 Таиланд — Египет 3:0 (25:15, 25:12, 25:22); США — Словакия 3:0 (27:25, 25:20, 25:19).

17 августа
 США — Таиланд 3:0 (33:31, 25:10, 25:22); Словакия — Египет 3:0 (25:21, 25:20, 25:19).

18 августа
 Словакия — Таиланд 3:2 (18:25, 25:17, 16:25, 25:17, 17:15); США — Египет 3:0 (25:16, 25:15, 30:28).

Группа H 
А4, В3, С4, D3

16 августа
 Италия — Алжир 3:0 (25:8, 25:16, 25:18); Мексика — Пуэрто-Рико 3:0 (25:21, 25:23, 25:22).

17 августа
 Италия — Пуэрто-Рико 3:1 (25:15, 16:25, 25:17, 26:24); Мексика — Алжир 3:0 (25:18, 25:16, 25:15).

18 августа
 Италия — Мексика 3:0 (25:18, 26:24, 25:18); Пуэрто-Рико — Алжир 3:0 (25:15, 25:15, 25:21).

Плей-офф

Полуфинал за 13—16-е места 
20 августа
 Таиланд — Алжир 3:0 (25:17, 25:8, 25:10).
 Египет — Пуэрто-Рико 3:2 (25:16, 19:25, 23:25, 25:22, 15:8).

Полуфинал за 9—12-е места 
20 августа
 США — Мексика 3:0 (26:24, 25:17, 25:20).
 Словакия — Италия 3:0 (25:23, 26:24, 25:22).

Полуфинал за 5—8-е места 
20 августа
 Германия — Япония 3:1 (26:24, 25:14, 24:26, 25:21).
 Бразилия — Аргентина 3:2 (21:25, 25:16, 23:25, 25:14, 15:10).

Полуфинал за 1—4-е места 
20 августа
 Китай — Польша 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:20).
 Турция — Сербия 3:2 (25:14, 14:25, 25:17, 20:25, 16:14).

Матч за 15-е место 
21 августа
 Пуэрто-Рико — Алжир 3:1 (20:25, 25:11, 27:25, 25:12).

Матч за 13-е место 
21 августа
 Таиланд — Египет 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).

Матч за 11-е место 
21 августа
 Италия — Мексика 3:0 (25:18, 25:15, 25:20).

Матч за 9-е место 
21 августа
 США — Словакия 3:0 (25:21, 25:16, 25:14).

Матч за 7-е место 
21 августа
 Япония — Аргентина 3:0 (25:22, 25:20, 25:17).

Матч за 5-е место 
21 августа
 Германия — Бразилия 3:1 (23:25, 25:18, 25:19, 25:19).

Матч за 3-е место 
21 августа
 Сербия — Польша 3:0 (25:21, 25:13, 25:18).

Финал 
21 августа
 Турция — Китай 3:0 (25:21, 25:16, 25:14). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Турция: Дамла Чакыроглу, Чагла Акын, Кюбра Акман, Шейма Эрджан, Джейлан Арысан, Букет Гюлюбай, Аслы Калач, Эдже Ходжаоглу, Сабрийе Гёнюлькырмаз, Эджем Алыджи, Нурсевиль Айдынлар, Дилара Багджи. Главный тренер — Шахин Чатма.

  Китай: Сюй Жоя, Чэнь Цзяо, Ван Юньлюй, Ван Нин, Тан Нинъя, Ли Вэйвэй, Лю Пэйи, Хуан Люянь, Чжу Тин, У Бэй, Дуань Фан, Юань Синьюэ. Главный тренер — Шэнь Ман. 

  Сербия: Мина Попович, Наджа Митрович, Елена Лазич, Катарина Чанак, Майя Симич, Невена Дзамич, Милица Кубура, Наташа Чикириз, Николина Лукич, Бьянка Буша, Сладжана Миркович, Александра Степанович. Главный тренер — Милан Гршич.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Дамла Чакыроглу
 Лучшая связующая:  Кахо Марута
 Лучшая нападающая:  Ая Хориэ
 Лучшая блокирующая:  Мина Попович
 Лучшая либеро:  Дилара Багджи
 Лучшая на подаче:  Дамла Чакыроглу
 Лучшая на приёме:  Дилара Багджи
 Лучшая в защите:  Хуан Люянь
 Самая результативная:  Габриэла Гимарайнс (Габи)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 2011. women.volleybox

2011
2011 год в волейболе
Чемпионаты мира в Турции